Pürrhosz az egyik nyugati hellén törzscsoport, a molosszoszok népénél kedvelt név. Az ismertebb Pürrhoszok:

 Pürrhosz, más néven Neoptolemosz, hérosz, Akhilleusz fia, Molosszosz apja
 I. Pürrhosz épeiroszi király (Kr. e. 318–272); az ő nevéhez kapcsolódik a pürrhoszi győzelem
 II. Pürrhosz épeiroszi király (uralkodott Kr. e. 255–237)
 III. Pürrhosz épeiroszi király
 Pürrhosz, athéni szobrász
 Pürrhosz (?–654) I. Márton pápa idején eretnekséggel vádolt konstantinápolyi pátriárka